Би́верс (, ) — английская фамилия.

Персоналии 
 Биверс, Луиз (, 1902—1962) — американская актриса.
 Биверс, Марк (; род. 1989) — английский футболист, защитник австралийского клуба «Перт Глори».